Иаир ( — «богопросвещенный, светоносный») — имя нескольких библейских личностей.

Из них наиболее известны:
 Иаир сын Манассии, внук Иосифа ();
 Иаир из Галаада — один из израильских судей, известный многочисленностью своих детей и благосостоянием своего дома (), возможно — тот же человек, что и Манассия, сын Иосифа
 Иаир — отец Елханана, поразившего брата Голиафа — Лахмия ()
 Иаир — отец Мардохея, воспитателя Есфири ()
 Иаир — правитель синагоги, единственную дочь которого воскресил Иисус от преждевременной смерти (; ; ).

Примечания

Литература